It’s So Easy ist der Titel folgender Lieder:

 It’s So Easy, Lied von Guns N’ Roses (1987)
 It’s So Easy (Buddy-Holly-Lied), Lied von Buddy Holly (1958)
 It’s So Easy (Andy-Williams-Lied), Lied von Andy Williams (1970)
 It’s So Easy (Olivia-Newton-John-Lied), Lied von Olivia Newton-John (1975)
 It’s So Easy (Sheryl-Crow-Lied), Lied von Sheryl Crow (2002)